Ramequin peut faire référence à :
 un ramequin, un petit plat individuel ;
 le ramequin, un fromage au lait de vache du Bugey ;
 le ramequin, une tartelette au fromage ;
 le ramequin, un plat de pain perdu au fromage, spécialité culinaire suisse.